Храм Алекса́ндра Не́вского — русский православный храм в тунисском городе Бизерта. С 29 декабря 2021 года относится к Северо-Африканской епархии Русской православной церкви. Настоятелем храма служит клирик зарубежных учреждений РПЦ.

Первые храмы в Бизерте 
В 1920 году в порт Бизерта из Крыма пришли 35 русских военных кораблей, команды которых отказались служить большевикам. В составе экипажей было 13 православных священников.
 
Церковные службы проходили на специально оборудованной для этих целей палубе броненосца «Георгий Победоносец» и в церкви святого Павла Исповедника, устроенной в созданном в одном из казематов старого военного форта Джебель Кебир недалеко от Бизерты Морском корпусе и действовавшей в 1920—1925 годах.

К 1925 году в Тунисе оставалось около 700 русских. Корабельная церковь была перенесена в съёмную квартиру на улице Апри. Приход находился в юрисдикции Русской православной церкви заграницей.

Строительство Александро-Невского храма 
После уничтожения кораблей Русской эскадры русская община Бизерты создала оргкомитет, целью которого было строительство церкви в память об эскадре.

В 1936 году было получено разрешение французских властей на возведение храма, которое началось в 1937 году на пожертвования. В том же году было разрешено создание Ассоциации православных Бизерты. Церковь строилась по проекту и под руководством военного инженера, полковника Н. С. Сухаржевского.

10 сентября 1938 года храм был освящён во имя святого благоверного князя Александра Невского.

История храма 
В 1942—1943 годах церковь пострадала от бомбардировок; после войны была восстановлена при помощи русского эмигранта, архитектора М.Ф. Козмина.

После провозглашения независимости Туниса (1956 год) русские стали стремительно покидать страну, число прихожан храма сокращалось. В 1962 году из Бизерты уехал последний настоятель храма, а из прихожан осталось только две семьи. Долгие годы храм пустовал и ветшал, службы дважды в год — на Пасху и Рождество — проводил греческий священник Александрийской Патриархии.

Церковная жизнь возобновилась только в конце 1980-х с появлением некоторого числа эмигрантов из СССР, прежде всего русских, белорусских и украинских жён местных жителей. В феврале 1992 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II принял тунисский приход в лоно Русской Православной Церкви.

Духовенство храма

Храм и память о Русской эскадре 

Внутри храма есть мраморная доска с названиями кораблей, пришедших из Крыма в Бизерту. Царские врата завешены Андреевским флагом с корабля «Георгий Победоносец».

В 2006 году городской совет Бизерты переименовал площадь, на которой находится храм, в честь Анастасии Ширинской-Манштейн — многолетней неофициальной главы русской общины Туниса, последней жившей в Бизерте участницы похода Русской Эскадры.

См. также 
 Храм святителя Павла Исповедника (Бизерта)
 Храм Воскресения Христова (Тунис)
 Аристов, Дмитрий Иванович

Примечания

Литература 
 Исаева А. Хранители Православия в Тунисе // Фома. — 2007. — № 1 (45) — С. 84-86.
 Хранители Православия в Тунисе. Со священником Дмитрием Нецветаевым, настоятелем храма Воскресения Христова в городе Тунисе беседовала Алина Исаева // Фома. 2007. — № 2 (46). — С. 86-91.
 Колупаев В. Русские в Магрибе. Монография. — : Пашков дом, 2009. — 415 с. — ISBN 978-5-7510-0435-4.
 Шкаровский М. В. Русские православные храмы в Тунисе. Последнее пристанище российского императорского флота // Приход. — 2012. — № 1. — С. 55—61; № 2. — С. 56—61; № 3. — С. 54—57.

Ссылки 
 Сайт Юрия Мазнева
 Колупаев В. Биобиблиографические материалы… Северная Африка: Храмы, приходы, общины

Православные храмы Туниса
Бизерта
Культовые сооружения, построенные в 1938 году
Русские православные церкви за пределами Российской империи
Бизерта
Бизерта